Veliki Lipovec (Samobor), naselje u Hrvatskoj
 Veliki Lipovec (Žužemberk, Slovenija), naselje u Sloveniji